

Patronyme 
Flammarion est le nom d'une famille française dont : 
 Camille Flammarion (1842-1925), astronome ;
 Ernest Flammarion (1846-1936), son frère, éditeur, créateur de la maison d'édition Flammarion ;
 Gabrielle Renaudot Flammarion (1877-1962), astronome, femme de Camille ;
 Henri Flammarion (1910-1985), éditeur, petit-fils d'Ernest ;
 Charles-Henri Flammarion (1946-2020), éditeur, fils d'Henri.

Toponyme 

 Lac Flammarion, lac de Guadeloupe ;
 Cratère Flammarion, cratère martien, nommé d'après Camille Flammarion ;
 Cratère Flammarion, cratère lunaire.

Titres 

 Gravure sur bois de Flammarion, gravure sur bois allemande de la Renaissance.

Autres 
 Flammarion, maison d'édition française, créé par Ernest Flammarion  ;
 Garnier-Flammarion, collection littéraire française ;
 Observatoire de Juvisy-sur-Orge ou  observatoire Camille-Flammarion , observatoire astronomique français, fondé par Camille Flammarion.


Patronyme français